Концильский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хивском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Конциль.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Хивского района
Сельские поселения Дагестана